Сен-Марс'я́ль-Антре́г, Сен-Марс'яль-Антреґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 23 км на південний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Марс'яль-Антрег на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марс'яль-Антрег на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез